Dominique Ducharme ist der Name folgender Personen:

* Dominique Ducharme (Offizier) (1765–1853), kanadischer Offizier
 Dominique Ducharme (Musiker) (1840–1899), kanadischer Pianist, Organist und Musikpädagoge
 Dominique Ducharme (Eishockeyspieler) (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer